Mooring steht für:

 Mooring, Bezeichnung für die nordfriesischen Dialekte im Gebiet des ehemaligen Risummoors, siehe Bökingharder Friesisch
 Mooring (Kette), eine Kette für das Festmachen von Booten und Schiffen
 Mooring-Boje, siehe Boje (Schifffahrt)#Mooring-Boje
 Mooring Point, Landspitze von Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis